Düppe ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Düppe (* 1974), deutscher Jazzmusiker
 Rudolf Düppe (* 1947), deutscher Politiker (CDU)

Düppe ist 
 Behälter aus Blech, siehe Henkelmann